И́рвин Ке́ршнер (, имя при рождении — Исадор Кершнер (); 29 апреля 1923 — 27 ноября 2010) — американский кинорежиссёр, актёр и продюсер. Больше всего известен, как постановщик фильмов «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», «Никогда не говори „никогда“» и «Робокоп 2».

Биография 
Ирвин Кершнер родился в Филадельфии в семье евреев-иммигрантов. Его отец, родом из местечка под Киевом, сначала отправился в Аргентину, где занимался изготовлением конной упряжи; позже переехал в США. Мать, родившаяся под Одессой, иммигрировала в Нидерланды, потом также в Америку. В Нью-Йорке, по воспоминаниям Кершнера, и состоялась встреча его родителей.

Дома разговаривали на идише, украинском и польском языках. С детства Ирвин Кершнер учился играть на струнных смычковых инструментах, впоследствии стал заниматься живописью и фотографией. Преподавал в Калифорнийской школе искусств фотографическое мастерство. Учился в Дрекселском технологическом институте, Кембриджском университете, школе изящных искусств Тайлера, центре искусств университета Южной Калифорнии. К кинематографу его привлёк знаменитый фильм российского режиссёра Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

После окончания кинокурсов стал кинорежиссёром-документалистом. Свою карьеру Кершнер начал в Американской информационной службе, а первый художественный фильм снял в 1958 году. Джордж Лукас предложил ему снять одну из частей «Звёздных войн», и по его настойчивым просьбам Ирвин Кершнер стал режиссёром второго фильма саги «Империя наносит ответный удар». В 1983 году он снял фильм из сериала о Джеймсе Бонде «Никогда не говори „никогда“», в котором вернул на эту роль Шона Коннери. В 1988 году он дебютировал как киноактёр в фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа»

В 2000-е годы режиссёр вернулся к фотографии и пытался работать над двумя кинопроектами. Его последней работой стал телесериал «Подводная Одиссея 2032» («SeaQuest 2032»). Преподавал сценарное мастерство в университете в Южной Калифорнии.

Кершнер умер 27 ноября 2010 года в своем доме в Лос-Анджелесе после трёх с половиной лет борьбы с раком лёгких.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Создатели «Звёздных войн»
Умершие от рака лёгкого
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии